Hedström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arthur Hedström (1885–1962), kompositör, pianist och fotograf

 Barbro Hedström (född 1943), konstnär
 Björn Hedström (född 1964), sångare
 Bo S. Hedström (1938–2016), ämbetsman

 Clas Åke Hedström (född 1939), företagsledare

 Erland Hedström (1882–1961), väg- och vattenbyggnadsingenjör

 Gunnar Hedström (1890–1982), folklivsforskare
 Gustaf Hedström (1884–1957), sångare och skådespelare
 Gustaf Hedström i Sörböle (1808–1880), lantbrukare och politiker
 Gustav Hedström (1869–1948), tandläkare
 Gösta Hedström (1895–1966), arkitekt
 Gösta Hedström (konstnär) (1919–2005)

 Hampus Hedström (född 1996), Youtube-person
 Hasse Hedström, journalist, fotograf och författare
 Helmer Hedström (1873–1951), lantbrukare och politiker
 Helmer Hedström (ingenjör) (1899–1988), ingenjör och geofysiker
 Herman Hedström (1867–1947), geolog
 Hortensia Hedström (1890–1982), sångerska och skådespelare

 Ingrid Hedström (född 1949), journalist och författare

 Jan-Olof Hedström (1943–2022), civilingenjör och ämbetsman
 John Hedström (1876–1942), politiker och rektor
 Jonas Hedström (1813–1859), svenskamerikansk metodistpredikant 
 Jonathan Hedström  (född 1977), ishockeyspelare
 Josefin Hedström (född 1990), fotomodell

 Knutte Hedström (1916–2009), flygare

 Lars Hedström, flera personer
 Lars Hedström (1919–2004), jurist och diplomat
 Lars Hedström (född 1953), brandingenjör och ämbetsman
 Lotta Hedström (född 1955), politiker (miljöpartist)

 Malin Hedström (född 1975), författare
 Martin Hedström (född 1962), musiker
 Mats Hedström (född 1958), musiker och låtskrivare

 Olof Hedström (1803–1877), svensk amerikansk metodistpastor 
 Oscar Hedström (1871–1960), uppfinnare

 Per-Erik Hedström (1861–1923), lantbrukare och politiker
 Peter Hedström (född 1955), sociolog
 Pia Hedström (född 1960), konstnär

 Stig Hedström (1932–2011), missionär, bibellärare, författare, psykolog och skolledare

 Tina Hedström (1942–1984), skådespelare
 Tuva Novotny Hedström (född 1979), skådespelare, sångerska, regissör och manusförfattare

 Uno Hedström (1915–1978), politiker

 Åke Hedström (född 1932), fotograf
 Åse Hedström (född 1950), tonsättare

Svenska efternamn